Südbahn (Oostenrijk)
Spoorlijn Ulm - Friedrichshafen, ook wel Südbahn genoemd